Nanhu (chinois : 南湖 / pinyin : Nánhú), littéralement « lac du Sud » peut se référer à :

Toponyme

, village de la préfecture de Hami ;
 , lac de Jiaxing :
 Le district de Nanhu, district de la ville de Jiaxing, au Zhejiang.
 , lac de Nanning :
 Nanhu, station du métro de Nanning.
 , lac de Wuhan.

Le , montagne du parc national de Taroko.

Voir aussi